Monophonie (griechisch μονο mono „eins“ und φωνή phonḗ „Stimme“) steht für

 einstimmige Musik oder Musikinstrumente, siehe Monophonie
 Monophonie (Elektroakustik), die Einkanaltechnik der Tonübertragung im Gegensatz zur Stereophonie (Zweikanaltechnik)